Neubauer je příjmení německého původu:

 Alfred Neubauer (1891–1980), německý automobilový závodník a manažer firmy Mercedes
 František Neubauer (1818–1883), rakouský a český stavební podnikatel a politik
 Dagmar Neubauerová (* 1962), německá atletka, běžkyně
 František Neubauer (1818–1883), rakousko-český stavební podnikatel a poslanec
 Jan Neubauer (1813–1887), rakouský a český státní úředník a politik, poslanec Říšské rady
 Jiří Neubauer (* 1947) - český hokejista
 Oto Neubauer (* 1931), český politik, senátor za ČSSD
 Václav Neubauer (* 1948), český politik, poslanec za ČSSD
 Zdeněk Neubauer (1942–2016), český filosof a biolog, profesor UK
 Zdeněk Neubauer (právník) (1901–1956), český právník a právní filosof, profesor ústavního práva a obecné státovědy

Německá příjmení
Židovská příjmení